Алто Амакоите 3. Сексион има више значења:

 Алто Амакоите 3. Сексион (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алто Амакоите 3. Сексион, Километро 32 (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику